Bruno Amaducci – direttore d'orchestra e musicista svizzero
Luigi Amaducci – arcivescovo cattolico italiano